Ollainville kan syfta på:
 Ollainville, Essonne
 Ollainville, Vosges